Als Kommission Barroso wird eine Europäische Kommission unter José Manuel Barroso bezeichnet. Dies kann sich beziehen auf:

 Kommission Barroso I von 2004 bis 2009
 Kommission Barroso II von 2010 bis 2014